L'expression « serpent de mer » peut faire référence à :

 Serpent de mer,  monstre aquatique mythique proche du dragon européen ;
 Marronnier (journalisme), sujet journalistique non saisonnier — sur des thèmes sociétaux, historiques (au gré des innombrables commémorations possibles), scientifiques, etc., quand ce n'est pas purement anecdotique — et néanmoins régulièrement traités ;
 Le Serpent de mer, titre d'une réédition du roman de Jules Verne intitulé Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin initialement paru en 1901.
 Serpent marin, nom vernaculaire de deux sous-familles de serpents venimeux de la famille des Elapidae, qui passent l'essentiel ou la totalité de leur vie en mer : les Laticaudinae et les Hydrophiinae.
 , nom vulgaire de l'Entélure (nom binomial : Entelurus aequoreus), espèce de poisson de l'océan Atlantique.